Сандра Торрес Казанова (; ) — гватемальский политик, бывшая Первая леди Гватемалы (2008—2011), генеральный секретарь партии Национальный союз надежды.

Биография 
Сандра Торрес родилась в Мельчор-де-Менкосе департамента Эль-Петен в семье Энрике Торреса и Терезы Казановы. Окончила Университет Сан-Карлос, имеет степень по коммуникационным наукам. Кроме этого, получила степень магистра в области общественной политики Университета Рафаэля Ландивара.

Участие в президентских кампаниях 
Планировала участвовать как кандидат в президентских выборах 2011 года, но была дисквалифицирована. На следующих президентских выборах 2015 года была выдвинута кандидатом от партии Национальный союз надежды, набрала 19,76 % голосов, заняла 2-е место и вышла во 2-й тур, где уступила Джимми Моралесу, получив 32,56 %.

Вновь баллотировалась на президентских выборах 2019 года и участвовала в некоторых опросах, хотя в связи с возможными нарушениями финансирования избирательных кампаний у неё возникли юридические сложности в Конституционном суде. В итоге вновь финишировала второй.

Примечания 

Выпускники Университета Сан-Карлос
Первые леди Гватемалы
Политики XXI века